Dao est le nom que les Vietnamiens donnent au peuple Yao.
 Les Dao sont un peuple de Nouvelle-Guinée occidentale en Indonésie.
DAOS est le sigle de détachement ALAT des opérations spéciales.
Le dao (刀 dāo) est un type d'armes chinoises (sabres).